Фаза́новые:
 Фазановые — обширное семейство курообразных птиц.
 Фазановые — подсемейство крупных фазановых птиц из отряда курообразных.
 Фазановые голуби — род семейства голубиных.